In het seizoen 2019/2020 komt FC Utrecht uit in de Nederlandse Eredivisie. In dit seizoen zal FC Utrecht ook weer uitkomen in de KNVB beker. FC Utrecht zal ook deelnemen aan de kwalificatie rondes van de UEFA Europa League.

Selectie 2019/2020

Spelers 

Laatst bijgewerkt op 8 maart 2020

Transfers

Zomer

Aangetrokken 2019/20

Vertrokken 2019/20 

* Tannane was al eerder op non-actief gezet

Winter

Aangetrokken 2019/20

Vertrokken 2019/20

Wedstrijden

Oefenwedstrijden

* Besloten oefenwedstrijd

** Wedstrijden van 45 minuten i.v.m. Interwetten Cup

Eredivisie 

  *In verband met de uitbraak van het Coronavirus, wordt er tot en met 1 september niet gevoetbald.

KNVB Beker

UEFA Europa League

Statistieken

Tussenstand in Nederlandse Eredivisie

Punten, stand en doelpunten per speelronde

Topscorers 

* Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Assists 

* Gedurende het seizoen verkocht of verhuurd

Toeschouwers 

FC Utrecht naar seizoen
Utrecht, FC